Voici la liste des évêques et archevêques de Naples.

Notes et références

Naples
Eveques et archeveques

Religion en Campanie